45P kan syfta på:

 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková – en periodiskt återkommande komet.
 Progress M-13M – en rysk rymdfarkost av Progress-modell.